Kamerad (von italienisch camerata „Schlafsaal“) steht für:

 Person, zu der eine solidarische Beziehung innerhalb einer Gruppe besteht, siehe Kameradschaft
 Kamerad (Schiff), ehemaliges Spiekerooger Fährschiff
 Tatort: Kameraden, schweizerischer Fernsehkrimi (1991)

Siehe auch:
 Alte Kameraden (Begriffsklärung)

 Kameradschaft (Begriffsklärung)